Ойбек Махмурович Киличев (; род. 17 января 1989 года; Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекский футболист. Полузащитник клуба «Навбахор».

Карьера 
Является воспитанником ташкентского «Трактора». После расформирования «Трактора» в конце 2007 года, перешёл в молодёжную команду «Пахтакора». В 2010 году был привлечен в основную команду «Пахтакора» и за один сезон сыграл в двух матчах. В начале 2011 года перешёл в клуб «Андижан» из одноименного города и выступив один сезон, сыграл в 18 матчах и забил 2 гола.

В 2012 году вернулся в «Пахтакор» и выступал за клуб до первой половины 2014 года. За это время Киличев сыграл в 55 матчах и забил 5 голов. В середине 2014 года был передан в качестве аренды, клубу из ОАЭ — «Аль-Шааб». В арабской команде Киличев сыграл в 11 матчах и забил 1 гол. В начале 2015 года перешёл в иранский «Пайкан» и выступает за этот клуб до сегодняшнего времени.

Карьера в сборной 
В 2009 году был членом молодёжной сборной Узбекистана, за которого сыграл два матча. В 2012 году был приглашен в национальную сборную Узбекистана, за которого сыграл три матча.

Достижения

В составе «Пахтакора» 
  Чемпион Узбекистана: 2012
  Серебряный призёр чемпионата Узбекистана: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballzz.com

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Трактор» Ташкент
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Пайкан»
Игроки ФК «Перак»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Аль-Шааб»